Елена () — поэма на уэссекском диалекте древнеанглийского языка, приписываемая знаменитому поэту Кюневульфу (X в.). Сюжет взят из жития святого Кириака. Поэма рассказывает о том, как святая Елена по просьбе своего сына Константина отправляется в Иерусалим и находит Животворящий Крест, на котором был распят Иисус Христос.

Издания 

 Elene is edited along with digital images of its manuscript pages, and translated, in the Old English Poetry in Facsimile Project
 Nelson, N. (ed. and tr.). Judith, Juliana, and Elene. Three Fighting Saints. American University Studies 4. English Language and Literature 135. New York, 1991: 114-87.
 Gradon, P.O.E. (ed.). Cynewulf's Elene. London: Methuen, 1958.
 Kent, Charles W. (ed.) Elene: An Old English Poem. London: Ginn & Company, 1889.
 Krapp, George Philip  (ed.). Vercelli Book. ASPR. New York: Columbia University Press, 1932. 67-102. 132-152.
 Bradley, S.A.J. (tr.). Anglo-Saxon Poetry.  London: Everyman's Library, 1982. 164-197.
 Kennedy, Charles W. (tr.). "St. Helena Finds the True Cross." In Early English Christian Poetry. New York: Oxford University Press, 1961. 179-214.

Примечания

Литература 
 на русском языке
 Елена. Часть I «Видение Константина» / Перевод с древнеанглийского и вступительная статья Н. Ю. Гвоздецкой // Атлантика. Вып. VII. М., 2005. С. 210—219.
 на других языках

 Anderson, Earl R. Cynewulf: Structure, Style, and Theme in his Poetry. London: , 1983.  15-27, 103-23.
 Bjork, Robert E. “Cynewulf (fl. Early 9th –late 10th century?).” Medieval England: An Encyclopedia / eds. Paul E. Szarmach, M. Teresa Tavormina, and Joel T. Rosenthal.  New York: Garland, 1998.
 Bjork, Robert E. The Old English Verse Saints’ Lives: A Study in Direct Discourse and the Iconography of Style. — Toronto: University of Toronto Press, 1985. — P. 62-89.
 Bridges, Margaret Enid.  General Contrast in Old English Hagiographical Poetry. — Copenhagen: Rosenkilde & Bagger, 1984. — P. 69-84, 212-252.
 Cameron, Angus.  “Anglo-Saxon Literature.”  Dictionary of the Middle Ages / ed. Joseph R. Strayer.  13 vols. — New York: Scribner's, 1987.
 Fulk, R.D. and Christopher M. Cain.  A History of Old English Literature. — Oxford: Blackwell Publishing, 2003.
 Greenfield, Stanley B. A Critical History of Old English Literature. — New York: New York University Press, 1965.
 Hermann, John P. Allegories of War: Language and Violence in Old English Poetry. — Ann Arbor: University of Michigan Press, 1989.  — P. 91-118.
 Kennedy, Charles W. Early English Christian Poetry. — New York: Oxford University Press, 1963.
 Klein, Stacy S. "Elene.” The Literary Encyclopedia. // The Literary Dictionary Company. 30 October 2006.
 Olsen, Alexandra Hennessey.  “Cynewulf’s Autonomous Women: A Reconsideration of Elene and Juliana.”  New Readings on Women in Old English Literature. / Eds. Helen Damico and Olsen.  Bloomington: Indiana University Press, 1990. — P. 222-232.
 Regan, Catherine A. "Evangelicalism as the Informing Principle of Cynewulf’s Elene." // Traditio 29 (1973): 29.
 Zacher, Samantha.  “Cynewulf at the Interface of Literacy and Orality: The Evidence of the Puns in Elene.”  // Oral Tradition 17/2 (2002): 346-387.

Древнеанглийская литература